hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) w USA, w stanie New Hampshire
 hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Rockingham (ang. Rockingham County) w USA, w stanie Wirginia